Arsi Piispanen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004|| Suomi U20 || Mestis || 8|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 || JYP Jyväskylä || SM-liiga ||52 ||2 ||10 ||12 ||12 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2005-2006 || JYP Jyväskylä || SM-liiga ||52 ||9 ||8 ||17 ||14 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-liiga ||36 ||2 ||4 ||6 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||56 ||3 ||13 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||18 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||38 ||2 ||9 ||11 ||38 ||9 ||2 ||5 ||7 ||0
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 49|| 4|| 10|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| HeKi || Mestis || 3|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 41|| 5|| 14|| 19|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 53|| 10|| 16|| 26|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 50|| 4|| 14|| 18|| 16|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52|| 11|| 23|| 34|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 41|| 6|| 14|| 20|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52 || 13 || 22 || 35 || 24 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|2016-2017 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52|| 4|| 19|| 23|| 38|| -|| -|| -|| - || -
|-
|2017-2018 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 52|| 13|| 18|| 31|| 10|| 8|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
|2018-2019 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 47|| 10|| 26|| 36|| 20|| 12|| 0|| 8|| 8|| 4
|-
|2019-2020 || IK Oskarshamn || SHL || 52|| 2|| 15|| 17|| 10|| -|| -|| -|| - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Tappara
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HPK Hämeenlinna
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn